Plusieurs autoroutes sont désignées par le code A6 ou A-6 :
  Autoroute allemande A6 (en allemand : Bundesautobahn 6), reliant la frontière franco-allemande à la frontière germano-tchèque ;
  Autoroute autrichienne A6 (en allemand : Autobahn A6 ou Nordost Autobahn) , reliant la frontière slovaco-autrichienne et l'autoroute A4 ;
  Autoroute belge A6 (en flamand : Autosnelweg A6), projet annulé d'autoroute qui devait relier Nivelles à Charleroi ;
  Autoroute bulgare A6 (en bulgare : Avtomagistrala A6 ou Avtomagistrala "Lyulin"), reliant Sofia à Pernik ;
  Autoroute chypriote A6 (en grec : Aftokinitodromos A6, en turc : Otoyol A6), reliant Limassol à Paphos ; 
  Autoroute croate A6 (en croate : Autocesta A6), reliant Rijeka à Bosiljevo ;
  Autoroute grecque A6 reliant Éleusis à l'aéroport international d'Athènes Elefthérios-Venizélos ;
  Autoroute espagnole A-6 (en espagnol : Autovía A-6 ou Autovía del Noroeste), reliant Madrid à La Corogne ;
  Autoroute française A6 (Autoroute du soleil) reliant Paris à Lyon ;
  Autoroute italienne A6 (en italien : Autostrada A6 ou La Verdemare), reliant Turin à Savone ;
  Autoroute kazakh A6, reliant Kokpek à la frontière kirghiz ;
  Autoroute luxembourgeoise A6 (Autoroute d'Arlon, en luxembourgeois : Autobunn A6) reliant la frontière belgo-luxembourgeoise à Luxembourg ;
  Autoroute néerlandaise A6 (en néerlandais : Rijksweg 6), reliant Muiderberg à Joure ;
  Autoroute polonaise A6 (en polonais : Autostrada A6), reliant Kołbaskowo (à la frontière germano-polonaise) à Szczecin ;
  Autoroute portugaise A6 (en portugais : Auto-estrada A6 ou Autoestrada do Alentejo central), reliant l'autoroute A2 à la frontière hispano-portugaise ;
  Autoroute québécoise 6 (A-6), projet abandonné d'autoroute qui devait relier La Prairie à Farnham ;
  Autoroute roumaine A6 (en roumain : Autostrada A6), reliant Lugoj à Calafat ;
  Autoroute suisse A6 (en allemand : Autobahn A6, en italien Autostrada A6), reliant Bienne à Wimmis.

Voir aussi